Šandor Braun (industrijalac), sin Emanuela Brauna
Sándor Braun (liječnik)
Sándor Braun (novinar)